wąwóz Olduvai (Olduvai Gorge) – wąwóz w północno-zachodniej Tanzanii znany z powodu stanowiska archeologicznego
 kultura Olduvai – najstarsza kultura paleolitu
 Teoria Olduvai – jeden ze scenariuszy futurologicznych